Bruderklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen einige Bachtäler in Baden-Württemberg:

 Bruderklinge (Erlenbach), Tal des linken Oberlaufs des Erlenbachs, rechter Zufluss der Sulm in Erlenbach, Landkreis Heilbronn
 Bruderklinge (Stangenbach), rechtes Bachtal zum Stangenbach (zur Spiegelberger Lauter) nahe Schmellenhof, Gemeinde Wüstenrot, Landkreis Heilbronn